Pult bezeichnet:

 Pult, einen Tisch mit schräger Fläche
 Pult (Albanien), eine Landschaft in Albanien
 Bistum Pult, ein katholisches Bistum in Albanien

Pult ist der Familienname folgender Personen:
 Chasper Pult (1869–1939), Schweizer Sprachwissenschaftler, Romanist, Lexikograf und Dichter

Siehe auch:

 Lesepult (Begriffsklärung)